

 Biscoto ou biscoteau, nom familier désignant les .
 Biscoto, un journal pour enfants.